Пойндекстер () — английская фамилия. Известные носители:
 Пойндекстер, Алан Гудвин (1961—2012) — американский астронавт, сын адмирала Джона Пойндекстера. 
 Пойндекстер, Джозеф (1869—1951) — американский политик, 8-й губернатор территории Гавайи.
 Пойндекстер, Джон (род. 1936) — американский адмирал и политик, 14-й советник президента США по национальной безопасности.
 Пойндекстер, Джордж (1779—1853) — американский политик, сенатор США от штата Миссисипи.
 Пойндекстер, Майлз (1868—1946) — американский политик, сенатор США от штата Вашингтон.